Długi Marsz (, Chang Zheng; ang. Long March Długi Marsz) – rodzina rakiet nośnych użytkowanych przez Chińską Republikę Ludową, zaprojektowanych pod auspicjami China Aerospace Science and Technology Corporation, głównie przez Chińską Akademię Techniki Rakiet Nośnych (ang. China Academy of Launch Vehicle Technology). Ich nazwa nawiązuje do Długiego Marszu, wydarzenia historycznego w trakcie XX-wiecznej chińskiej wojny domowej między wojskami komunistycznymi a Kuomintangiem. Stosuje się skróty CZ (Chang Zheng) lub LM (od ang. Long March).

1 - cztery silniki boczne; 2 - dwa silniki boczne

Linki zewnętrzne 

 

Chińskie rakiety nośne